John Nelson peut désigner :
 John Nelson (1535-1578), bienheureux, prêtre jésuite anglais, martyr pour la foi  ;
 John Nelson (1654-1734), marchand, personnalité de l'Amérique coloniale à Boston  ;
 John Nelson (1791-1860), juriste et procureur général des États-Unis ;
 John Nelson (1941-), chef d'orchestre américain ;
 John Nelson (1948-), nageur américain ;
 John L. Nelson (1916-2001), musicien américain ;
 John Allen Nelson (1959-), acteur, scénariste, producteur exécutif américain.